Міста Кот-д'Івуару — список найбільших населених пунктів держави Кот-д'Івуар. За даними інтернет-сайту World Gazeteer, в Кот-д'Івуарі є 66 міст з чисельністю населення понад 12 000 осіб.

Список міст Кот-д'Івуару

Джерела

Посилання 

 Institut National de la Statistique de Côte d'Ivoire
 World Gazetteer — Міста Кот д'Івуару за населенням
 City Population — Міста Кот д'Івуару за населеням

 
Кот-д'Івуар
Списки:Кот-д'Івуар